Kolonia Rybacka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kolonia Rybacka (Gdynia), Ortschaft im Stadtteil Babie Doły von Gdynia, Woiwodschaft Pommern
 Kolonia Rybacka (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren